Niantic (Connecticut), plaats in Connecticut;
 Niantic (Illinois), plaats in Illinois;
 Niantic, een softwareontwikkelingsbedrijf.